

Sigle 
 Capacità di scambio cationico
 Centro europeo dei consumatori
 Circolazione extracorporea
 Comitato esecutivo centrale
 Conferenza delle Chiese europee (Conference of European Churches)
 Consiglio ecumenico delle Chiese

Codici 
 CEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Crescent City (California), Stati Uniti